Sácama kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sácama (ort), Casanare, 
 Sácama (kommun), Casanare,